La Coppa di Francia 2021-2022 è la 46ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 64 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2021-2022, 18 della Pro B e 28 della Nationale Masculine 1). Le migliori otto squadre al termine della LNB Pro A 2020-2021 entrano in gioco direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificatesi dalla nona alla sedicesima posizione entrano in gioco dal secondo turno.

Partite

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2021-2022
Leaders Cup 2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
Coppa di Francia di pallacanestro maschile